bł. Liberat z Loro Piceno (ok. 1214–1258) – włoski franciszkanin, pustelnik
 bł. Liberat Weiss (1675–1716) – niemiecki franciszkanin, misjonarz, męczennik

Zobacz też: Święty Liberat